Alphonse d'Aragon peut désigner :

rois d'Aragon
 Alphonse  d'Aragon (v1073-1134) ;
 Alphonse II d'Aragon (1157-1196) ;
 Alphonse III d'Aragon (1265-1291) ;
 Alphonse IV d'Aragon (1299-1336) ;
 Alphonse V d'Aragon (v1394-1458) ;

autres
 Alphonse II de Provence (v1180-1209), comte de Provence fils de Alphonse II d'Aragon ;
 Alphonse d'Aragon (1332-1412), comte de Ribagorce ;
 Alphonse II d'Aragon (ou de Naples) (1448-1495), roi de Sicile ;
 Alphonse d'Aragon (1481-1500), son fils naturel, deuxième mari de Lucrèce Borgia, assassiné par son beau-frère César Borgia ;
  (1222-1260), infant d'Aragon, fils aîné de Jacques  d'Aragon le Conquérant et d'Aliénor de Castille ;
  (1417-1495),  duc de Villahermosa, comte de Ribagorce et de Cortes, fils illégitime de Jean II le Grand, roi d'Aragon et de Navarre et de Leonor d'Escobar ;
 Alphonse d'Aragon (1455-1513), archevêque de Tarragone, fils bâtard d'Alphonse d'Aragon, duc de Villahermosa (ci avant) ;
  (1479-1513),  duc de Villahermosa, fils du précédent duc ;
 Alphonse d'Aragon (1470-1520), archevêque de Saragosse, vice-roi d'Aragon ;
  (1489-1562),   et Grand d'Espagne, fils d' (1445-1522, comte d'Empúries et  de Segorbe), et arrière-petit-fils de Ferdinand  d'Aragon.

Référence